Giovanni Michelazzi (né en 1879 à Florence et mort dans la même ville en 1920) est un architecte italien du début du , qui fut l'un des principaux représentants du Stile Liberty, courant italien de l'Art nouveau, en Toscane.

Biographie 

L'émergence de Giovanni Michelazzi en tant qu'architecte sur la scène florentine remonte aux années 1902-1903 avec une intervention mineure (la construction de la Villa di viale Michelangelo 59) mais très importante et hautement significative pour ce qui concerne sa méthode de conception, capable d'influer sur le stile Liberty toscan.

Œuvres 

Ses principales réalisations à Florence sont :
 Villa di viale Michelangelo, 59 (1904, détruite), con  ;
 Villino Ravazzini (1907) ;
 Villino Lampredi di via Giano della Bella, 9 (1907-1910) ;
 Villino Lampredi di via Giano Della Bella, 13 (1908-1909) ;
 Villino Broggi-Caraceni (1910-1911) ;
 Casa-galleria Vichi (1911), con  ;
 Villino Galeotti-Flori (1914-1915) ;

Liens externes 
 
 
 

Architecte italien du XXe siècle
Architecte de l'Art nouveau
Art nouveau en Italie
Naissance en juillet 1879
Naissance à Florence
Décès en août 1920
Décès à Florence
Décès à 41 ans